А́лекс Де́йболд (; род. 8 мая 1986, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американский сноубордист, специализирующийся в кроссе, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года.

Биография 
Дейболд окончил горную школу в городе  штат Вермонт в 2004 году.
Дебютировал на этапе Кубка Мира по сноуборду 12 февраля 2007 года в Фурано, (Япония). В 2014 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи в дисциплине сноубордкросс.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS 
 Профиль на сайте teamusa.org 

Сноубордисты США
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года